Зейва — название населённых пунктов:

 Большая Зейва (ныне Араташен) — село в Армавирском районе Армении
 Маленькая Зейва (ныне Тароник) — село в Армавирском районе Армении
 Зейва (ныне Давид бек) — село в Сюникской области Армении
 Зейва (бывшее Заглик,  Пип) — село в Геранбойском районе Азербайджана
 Зейва — село в Лачинском районе
 Зейва — село в Исмаиллинском районе Азербайджана
 Зейва — село в Нахичеванской республике Азербайджана